Graetsch ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Graetsch (1937–2012), deutscher Fußballspieler
 Walther Graetsch (* 1953), deutscher Politiker (FDP)

Siehe auch:
 Gretsch (Begriffsklärung)